Іка

Топонім 
 Іка (ісп. Ica) — місто на півдні Перу, за 300 км від столиці Ліми біля узбережжя Тихого океану
 Іка (ісп. Región Ica, кечуа Ika suyu) — регіон на південному сході Перу
 Іка — річка в Росії, у іркутській області, ліва притока Непи

Інше 
 Іка — чибчанська мова на території Колумбії
 Інформаційний критерій Акаіке — міра відносної якості статистичних моделей для заданого набору даних

Див. також 
 ІК
 IKA
 ICA